Wautier est un nom de famille wallon et picard, dérivé du germanique Wouter (voir aussi ).

Variantes
 Wautier, Wautié, Wautie, Wautiez, , Wauthiez
 Wottier, , Watiez, Wattier, Wattié, Wattiez
 Wathy, Watty, Watthy, Wattij
 Wauty, Wauthy, Wauthij, Woutie
 De Wautier
 Vuattier, , , , Vatier

 Charles Wautier (1609–1703), peintre flamand ;
 Michaelina Wautier (1604-1689), peintre belge, sœur du précédent ;
 Augustin de Wautier (1777–1848), homme politique belge ;
 Charles Albert de Wautier (1757–1843), général français.

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Patronyme picard
Patronyme wallon